Ватабэ () — японская фамилия. Известные носители:
 Ватабэ, Акито (род. 1988) — японский двоеборец, чемпион мира, брат Ёсито Ватабэ.
 Ватабэ, Ёсито (род. 1991) — японский двоеборец, брат Акито Ватабэ.